Alhausen bezeichnet:

 Alhausen (Bad Driburg), Stadtteil von Bad Driburg im Kreis Höxter
 Alhausen, Ortsteil von Stein-Wingert im Westerwaldkreis

Siehe auch: Ahlhausen